Pandora kan henvise til

 Pandora – den første kvinde ifølge den græske mytologi
 Pandoras æske – en æske (en krukke), som Pandora modtog
 Pandora (måne) – en måne om planeten Saturn
 Pandora (virksomhed) – en dansk virksomhed, der producerer smykker
 Pandora Radio – amerikansk virksomhed som tilbyder musikstreaming og -anbefaling i USA, Australien og New Zealand